De toverdrank (boek), een boek van Michael Ende uit 1989
 De toverdrank (Jerom), een stripverhaal uit de reeks van Jerom